Grimston – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Grimston – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Grimston – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Grimston (Ryedale) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Grimston (Selby) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Grimston (York) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Grimston – miejscowość w Wellow (Nottinghamshire) civil parish
 Grimston – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)